Germania
 Wörthsee – comune della Baviera
 Wörthsee – lago della Baviera